Leonardo Zega – presbitero, giornalista e scrittore italiano
 Oliviero Zega – calciatore italiano